Le tournoi de Chine 2014 est un tournoi de tennis qui se déroule du 29 septembre au 5 octobre à Pékin.

Faits marquants 
Finaliste l'an dernier, le 2 mondial Rafael Nadal s'incline face au Slovaque Martin Kližan, 6-7, 6-4, 6-3 en quart de finale. Ce n'est que la deuxième fois depuis le début de sa carrière, la première depuis dix ans, que l'ancien 1 mondial s'incline face à un joueur issu des qualifications.
Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Tomáš Berdych. Il remporte le tournoi pour la  et n'a toujours pas perdu un match à Pékin. Il s'agit de son  ATP.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău battent en finale Julien Benneteau et Vasek Pospisil. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Qualifiés

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2014) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2014
Tennis en Chine en 2014
Compétition de tennis à Pékin
Tennis en septembre 2014
Tennis en octobre 2014